Роберт «Боб» Николс (; ) — американский кёрлингист.

Двукратный , трёхкратный , участник демонстрационных турниров по кёрлингу на Зимних Олимпийских играх  и .

Играл на позициях четвёртого и третьего, был скипом команды.

Трижды введён в Зал славы Ассоциации кёрлинга США (): лично в 1990, а вместе со своими командами, побеждавшими на чемпионатах мира в 1974 и 1978 — в 2017 (две номинации).

Достижения 
 : бронза ( — демонстрационный вид).
 : золото (, ), серебро ().
 : золото (1974, 1978, 1981).
 Американский олимпийский отбор по кёрлингу: золото (1987).

 Кёрлингист-мужчина года в США (): 1988.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
Видео:  (Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1978, избранные моменты)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы США по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1988 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 1992 года